Teemu Pulkkinen (ur. 1992), fiński hokeista
 Teemu Pulkkinen (ur. 1995), fiński hokeista